

Scienza e filosofia
Metodo – in senso generale comportamento di ordine razionale ai fini di una ricerca e in termini specifici le regole e i principi nella procedura da adottare nella acquisizione della conoscenza per il conseguimento di un'azione efficace.
Metodo scientifico (o metodo sperimentale) – la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile.
Il metodo – lavoro di Archimede in cui esplora l'uso dell'infinitesimo
Metodo socratico –  metodo dialettico d'indagine filosofica basato sul dialogo socratico. Viene descritto per la prima volta da Platone nei Dialoghi. Data la sua natura è chiamato anche "maieutico". 
Discorso sul metodo – opera pubblicata da Cartesio nel 1637 che apre la strada all'Illuminismo ed alle metodiche della scienza moderna.

Altro 
 Metodo – in informatica, procedura di una particolare classe
 Metodo – nel calcio, tattica calcistica ideata da Vittorio Pozzo e molto utilizzata negli anni trenta
 Metodo – in musica, manuale didattico in cui possono essere contenuti, fra l'altro, degli studi

Pagine correlate 
Metodismo
Metodologia